Augenkrebs steht für:

 Retinoblastom, ein bösartiger Tumor der Netzhaut des Auges
 Aderhautmelanom, eine Krebserkrankung der Iris, des Strahlenkörpers oder der Aderhaut des Auges
 Im Netzjargon steht Augenkrebs verursachend für visuelle Medien, die durch ihren Aufbau, ihre Farbwahl oder ihre Bildfolge ein Betrachten auf Dauer anstrengend machen.